

Palmarès

Olimpiadi invernali 
  a  nell'hockey su ghiaccio.

Collegamenti esterni